Segons el Gènesi capítol vint-i-cinquè, Masà fou el tercer fill d'Ismael amb la seva segona esposa Malchuth. El Llibre de Jasher citava el nom dels seus tres fills; Meló, Mulà i Ebidadó.

Referències 

Fills d'Ismael